Гостагайка ( , ) — река в Анапском районе  Краснодарского края России.

Название 

Топоним переводится с адыгейского языка как «пихта».

География 
Река берёт начало на между гор Макитра (324,6 м) и Красная Горка. Далее около 35 км течёт преимущественно в западном направлении. Близ Чёрного моря впадает в Витязевский лиман. Длина реки — 35 км, водосборная площадь — 236 км². На берегу расположена станица Гостагаевская и хутор Нижняя Гостагайка. Гостагайка имеет несколько притоков, в том числе реку Шумайка.

Примечания 

Бассейн Чёрного моря
Реки Краснодарского края
Муниципальное образование город-курорт Анапа
Водные объекты городского округа Новороссийск